Dmitrij Alekszandrovics Kovaljov (1976) orosz evezős, olimpikon
 Dmitrij Szergejevics Kovaljov (1982) orosz kézilabdázó, olimpikon